Poredda ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Poredda (1936–2015), deutsche Malerin und Grafikerin
 Karlheinz Poredda (1920–2012), dienstältester und ältester amtierende Bürgermeister Deutschlands